Тоні Даллара (; справжнє ім'я Антоніо Лардера, ; *30 червня 1936) — італійський співак, актор і телеведучий.

Біографія 
Даллара народився в Кампобассо на півдні Італії, але виріс в Мілані. Після роботи барменом і клерком, він почав свою музичну кар'єру в групі «Скелясті гори». Його стиль співу був натхненний, зокрема, американськими співаками, такими як Френкі Лейн і Тоні Вільямс. У 1957 році він підписав контракт з італійським лейблом «Music», де випустив перший сингл «Come Prima», який розійшовся кількістю у 300 000 копій, пісня вважається однією з найбільш продаваних в Італії до сьогодні. 1960 року Даллара виграв на фестивалі у Сан-Ремо і на конкурсі Canzonissima з піснею «Romantica». Наступного року він знову виграв Canzonissima з піснею «Bambina Bambina».

Дискографія

LP 33  

 1958 I Campioni canta Tony Dallara 
 1958 Tony Dallara 
 1959 Tony Dallara con Ezio Leoni 
 1961 Bambina bambina 
 1964 Tony Dallara 
 1965 Tony Dallara 
 1981 Amada mia 
 1987 Più di prima 
 1987 Tony Dallara e Betty Curtis

LP 78  

1957 - Me piace sta vucchella/Che m'e' 'mparato a 'ffa 
1957 - Pecchè nun saccio di'/Che sbadato 
1957 - Nu tantillo 'e core/Maliziusella 
1957 - Come prima/L'autunno non è triste 
1958 - Ti dirò/My Tennessee 
1958 - Condannami/Brivido blu

LP 45  

1957 - The Searcher/Chiken Reel 
1957 - Me piace sta vucchella/Che m'e' 'mparato a 'ffa 
1957 - Pecchè nun saccio di'/Che sbadato 
1957 - Lonely Man/The Last Round Up 
1957 - Nu tantillo 'e core/Maliziusella 
1957 - Come prima/L'autunno non è triste 
1958 - Ti dirò/My Tennessee 
1958 - Condannami/Brivido blu 
1958 - O.K. Corral/Quel treno per Yuma 
1958 - Strada 'nfosa/Tieneme strett'a te 
1958 - Bambina innamorata/L'edera 
1958 - Amami poco/Per un bacio d'amor 
1958 - La mia storia/Non so dir (Ti voglio bene) 
1958 - Non partir/giungerò fino a te 
1959 - Julia/Mi perderò 
1959 - Primo amore/Non è così 
1959 - Nessuno/Per tutta la vita 
1959 - Conoscerti/Tua 
1959 - Piove/Per tutta la vita 
1959 - Mi sento in estasi/Amiamoci così 
1959 - Poveri milionari/Son tornato da te 
1959 - A squarciagola/Sono pazzo di te 
1959 - Non passa più/Anima mia 
1959 - Ghiaccio bollente/Vertigine 
1959 - Oceano/Lasciati baciare 
1959 - Ricordiamoci/Tu sei nata per me 
1960 - Romantica/Non sei felice 
1960 - Noi/Perderti 
1960 - Libero/È vero 
1960 - Cynzia/Verde amore 
1960 - Madonnina/Se bacio la tua bocca 
1960 - Noi/Perderti 
1961 - Un uomo vivo/Al di là
1961 - La novia/Caccia all'uomo 
1961 - Come noi/Monica 
1961 - Bambina bambina/Come te 
1961 - A.A.B.C./La canzone dei poeti 
1962 - Alla mamma/La notte è giovane 
1962 - La escalera/In un mare 
1962 - Chiedo perdono/Tempo di Roma 
1962 - Tu che sai di primavera/Norma 
1964 - Come potrei dimenticarti/Cosa vuoi 
1964 - Ti devo dire no/Quando siamo in compagnia 
1964 - Quattro parole/Sei giovedì 
1965 - Operazione tuono/Ballerina 
1965 - Si chiamava Lucia/Guardiamoci in faccia 
1966 - I ragazzi che si amano/E l'alba non verrà
1967 - Tante tante tante tante tante/Comme 'o destino de fronne 
1967 - Simpaticissima/Non ho avuto mai 
1970 - Buon Natale/Dimmi papà 
1971 - Non importa, ci sarà da mangiare anche per tre/Non darti a lui 
1972 - Ho negli occhi lei/Per il tuo amore 
1972 - Mister amore/Viva gli sposi 
1981 - Senza piangere/Ci riuscirò 
1983 - T'amo t'amo/Promises 
1991 - C'è l'inferno...Pensieri in musica 

 EP 

1958 I Campioni canta Tony Dallara 
1958 I Campioni canta Tony Dallara 
1958 I Campioni canta Tony Dallara 
1958 O.K. Corral 
1958 I Campioni canta Tony Dallara 
1959 Per un bacio d'amor 
1959 Julia 
1959 Poveri milionari
1959 Tony Dallara  
1959 Tony Dallara 
1960 Sanremo 1960

Джерела 

Італійські співаки